Dourado steht für:
 Dourado, ein südamerikanischer Süßwasserfisch

Dourado ist der Familienname folgender Personen:
 Autran Dourado (1926–2012), brasilianischer Schriftsteller
 Cipriano Dourado (1921–1981), portugiesischer Maler
 Henrique Dourado (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Dourado (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Willian Dourado (* 1994), brasilianischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Dorado